Dasypogon kan syfta på:

 Dasypogon (djur) – ett släkte av tvåvingar
 Dasypogon (växter) – ett släkte av växter